Sezon 1947/48 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 OGC Nice
 SR Colmar

Najlepsi strzelcy 

1947 w piłce nożnej
1947 we Francji
1948 w piłce nożnej
1948 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji